Alfredo Siniscalchi – funzionario italiano
 Luigi Siniscalchi – fumettista italiano
 Sabina Siniscalchi – politica italiana
 Vincenzo Siniscalchi – avvocato e politico italiano

Pagine correlate
 Siniscalco